Mairdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Mairdorf (Gemeinde Kremsmünster), Katastralgemeinde von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Mairdorf (Brixen), Fraktion von Brixen, Südtirol

Siehe auch:
 Maierdorf
 Mayersdorf
 Meyendorff
 Maidorf
 Meiendorf
 Meierndorf